Holyrood – città del Kansas, negli Stati Uniti d'America
 Holyrood – quartiere di Edimburgo dove ha sede il Parlamento scozzese, che per metonimia viene anche chiamato Holyrood
 Holyrood – città della provincia di Terranova e Labrador in Canada